Microcosmos puede referirse a:

Microcosmos, concepto filosófico,
Microcosmos, serie de piezas para piano de Béla Bartók,
Microcosmos, poema de Maurice Scève.
Microcosmos, documental de 1996 dirigido por Claude Nuridsany y Marie Pérennou.
Microcosmos, novela de Claudio Magris (1999).